Борегард има више значења:
 Округ Борегард (Луизијана)
 Борегард (Мисисипи)